Valkalamp kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Valkalamp, Västergötland, sjö i Laxå kommun, 
Valkalamp, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (4,22 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn